Jméno František Slavíček má více osob.

 František Slavíček (spisovatel) (1807–1881) – český spisovatel, skladatel a divadelník
 František Slavíček (odbojář) (1890–1942) – zaměstnanec Nemocenské pojišťovny, za protektorátu poskytoval potřebné dokumenty příslušníkům odboje, včetně parašutistů.